Curtis kan syfta på:

 Curtis – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Curtis (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Curtiss-Wright Corporation – en amerikansk koncern som levererar komponenter och tjänster för flyg-, försvars- och andra industrier
 3621 Curtis – en asteroid i huvudbältet

Musik

Album
 Curtis (musikalbum av 50 cent)
 Curtis (musikalbum av Curtis Mayfield)

Geografi

Antarktis 

 Curtis (ö),

Spanien 

 Curtis (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Curtis (ort i Spanien, Galicien, Provincia da Coruña, lat 43,08, long -8,07),

USA 

 Curtis, Nebraska – en ort i Nebraska, Frontier County,